

Persone
 Boncompagni-Ludovisi – antica famiglia della nobiltà italiana 
 Antonio Boncompagni Ludovisi – politico italiano
 Antonio II Boncompagni Ludovisi – nobile italiano
 Francesco Boncompagni Ludovisi – politico italiano
 Gaetano I Boncompagni Ludovisi – nobile italiano
 Ignazio Boncompagni Ludovisi – politico italiano
 Ignazio Gaetano Boncompagni Ludovisi – cardinale italiano
 Luigi Boncompagni Ludovisi – imprenditore e politico italiano
 Luigi I Boncompagni Ludovisi – nobile italiano
 Marco Boncompagni Ludovisi Ottoboni – politico italiano
 Maria Eleonora Boncompagni Ludovisi – nobildonna italiana

Altro
 Museo Boncompagni Ludovisi per le arti decorative – museo di Roma
 Villino Boncompagni Ludovisi – edificio storico di Roma